Dieser Artikel behandelt die tschechoslowakische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1976 in Jugoslawien.

Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

Viertelfinale:

|}

Tschechoslowakisches Aufgebot

Tschechoslowakische Spiele 
Halbfinale:

 
Finale:

Tschechoslowakei
1976